New England School of Photography é uma escola de fotografia dos Estados Unidos fundada em 1968.

Ligações externas

Escolas de fotografia
Escolas de arte dos Estados Unidos